Trois navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Rodgers :
 l', un baleinier à vapeur acquis par la Navy en 1881 ;
 l', un torpilleur de classe Foote en service de 1898 à 1919 ;
 l', un destroyer de classe Clemson mis en service en 1919 et transféré à la Royal Navy en 1940 sous le nom de HMS Sherwood.

Voir aussi 
 
 

Rodgers